Арнтгольц — немецкая фамилия.

Актёрская семья:
 Арнтгольц, Альберт Альфонсович (род. 1937) — советский и российский актёр, отец Татьяны и Ольги Арнтгольц
 Арнтгольц, Ольга Альбертовна (род. 1982) — российская актриса
 Арнтгольц, Татьяна Альбертовна (род. 1982) — российская актриса

Арнтгольц (семья)